Federation Cup 1967 var den femte udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 15 nationer, og alle kampene blev spillet i Blau-Weiss Tennis Club i Vestberlin i perioden 6. – 11. juni 1967.

Turneringen blev for tredje gang (og andet år i træk) vundet af USA, som i finalen besejrede Storbritannien med 2-0. Det var første gang, at Storbritannien var i Fed Cup-finalen. USA's hold bestod af Billie Jean King og Rosie Casals, mens Storbritannien blev repræsenteret af Virginia Wade og Ann Jones.

Resultater

Kilder 
 Fed Cup   

Fed Cup
Tennis i 1967
Tennis i Tyskland
Sport i Berlin